Cassiani ist der Familienname der folgenden Personen:
 Álvaro Cassiani (* 1990), venezolanischer Leichtathlet
 Gennaro Cassiani (1903–1978), italienischer Politiker (Democrazia Cristiana)
 Geovanis Cassiani (* 1970), kolumbianischer Fußballspieler